A 2015-ös ADAC Formula–4-bajnokság a sorozat első idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 25-én vette kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és a Hockenheimringen ért véget október 4-én. Az egyéni bajnokságot Marvin Dienst nyerte meg, míg a csapatoknál az ADAC Berlin-Brandenburg e. V. diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek 

ADACF415
15